Чемпионат Саудовской Аравии по футболу 2003/2004 — 29-й чемпионат Саудовской Аравии проходил с 27 августа 2003 года по 15 июля 2004 года.

По итогам предыдущего сезона в 1-ю лигу вылетели «Аль-Раед» и «Аль-Наджма», занявшие 11-е и 12-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Вахда» и «Аль-Халидж».

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии  
 Сайт о саудовском футболе 

2003/2004
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2003 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004